Хоккейный клуб «Уайт Бэерз» () — команда по хоккею с шайбой и по  из города Тель-Монд. Основан в 2013 году. Выступает в ИзХЛ.

История 

В 2013 году команда «Уайт Бэерз», составленная из игроков, играющих в инлайн-хоккей, впервые выступила в Национальном Дивизионе чемпионата Израиля по хоккею с шайбой. Команда заняла 7-ое место. В том же году также была образована юношеская команда, занявшая в своей возрастной категории 8-е место. Интересно, что вратарём команды была девушка Шелли Зилха, которая в 2022 году выступала за женскую сборную Израиля на чемпионате мира (это был первый международный турнир для сборной).

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Результаты выступления в лиге Леумит ИзХЛ

2013 — 2016

Сезон 2016/2017

Сезон 2017/2018

Сезон 2018/2019

Сезон 2021/2022

Состав команды 
Верно на 27 января 2023 года

Примечания

Ссылки 
Страница команды Уайт Беэрз на сайте федерации хоккея Израиля
Страница команды Уайт Беэрз на сайте eliteprospects
Страница клуба в фейсбуке

См. также 

Хоккейные клубы Израиля
Тель-Монд